Tenisový turnaj WTA Generali Ladies Linz 2012 se konal ve dnech 8. až 14. října v rakouském Linci. Hrál se v hale na dvorcích s tvrdým povrchem. Turnaj se řadil do kategorie WTA International Tournaments. Odměny činily 220 000 USD.

Obhájkyní singlového titulu byla Češka Petra Kvitová, která se turnaje nemohla zúčastnit, protože na něm již startovala světová jednička Viktoria Azarenková. Tato nejvýše nasazená Běloruska vyhrála soutěž dvouhry, když ve finále zdolala německou turnajovou pětku Julii Görgesovou poměrem 6–3 a 6–4. Připsala si tak šestý singlový titul sezóny 2012. V deblovém boji o titul se střetly dva nejvýše nasazené česko-německé páry. Turnajové jedničky Anna-Lena Grönefeldová s Květou Peschkeovou zvítězily nad dvojicí Julia Görgesová a Barbora Záhlavová-Strýcová stejným výsledkem, jakým skončilo finále dvouhry, 6–3 a 6–4.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Viktoria Azarenková (vítězka)
  Ana Ivanovićová (čtvrtfinále)
  Dominika Cibulková (odstoupila)  Lucie Šafářová (1. kolo)  Julia Görgesová (finále)
  Yanina Wickmayerová (odstoupila)
  Tamira Paszeková (1. kolo)
  Sabine Lisická (1. kolo)

Jiné formy účasti v turnaji 
Následující hráčky získaly divokou kartu do hlavní soutěže dvouhry:
  Ana Ivanovićová
  Patricia Mayrová-Achleitnerová
  Andrea Petkovicová

Následující hráčky si zajistily účast v hlavní soutěži z kvalifikace:
  Mallory Burdetteová
  Kirsten Flipkensová
  Bethanie Matteková-Sandsová
  Lesja Curenková
  Irina-Camelia Beguová – jako šťastná poražená
  Catalina Castañová – jako šťastná poražená

Odhlášení 
z dvouhry
  Iveta Benešová
  Dominika Cibulková (poranění ramena)
  Roberta Vinciová
  Anna Tatišviliová (viróza)
  Yanina Wickmayerová (viróza)

Skrečování 
z dvouhry
  Lesja Curenková (poranění ramena)
ze čtyřhry
  Vladimíra Uhlířová (poranění zad)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= J Görges
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=77
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= D Hantuchová
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=65
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= R Oprandi
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= A Cadanțu
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= L Hradecká
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=77
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= S Soler Espinosa
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=65
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= S Arvidsson
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=7
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= L Šafářová
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=5

| RD1-seed09=LL
| RD1-team09= X Pervak
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= M Burdette
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= K Flipkens
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= A Cornet
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=63
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= A Petkovic
| RD1-score14-1=77
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= M Niculescu
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2/WC
| RD1-team16= A Ivanovic
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= J Görges
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= R Oprandi
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= L Hradecká
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=64
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= S Arvidsson
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=77
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=Q
| RD2-team05= M Burdette
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=1
| RD2-score05-3=5
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= K Flipkens
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=7

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= A Petkovic
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2/WC
| RD2-team08= A Ivanovic
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=5
| RD3-team01= J Görges
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= S Arvidsson
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= K Flipkens
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2/WC
| RD3-team04= A Ivanovic
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=0
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=5
| RD4-team01= J Görges
| RD4-score01-1=1
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=Q
| RD4-team02= K Flipkens
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3=3
}}

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Anna-Lena Grönefeldová /  Květa Peschkeová (vítězky)'  Julia Görgesová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (finále)
  Natalie Grandinová /  Vladimíra Uhlířová (1. kolo, skreč)
  Věra Duševinová /  Alicja Rosolská (čtvrtfinále)

Pavouk

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2012
Linz Open
Tenis v Rakousku v roce 2012